El nombre Ad Dekkers , puede referirse a:
Adriaan Johannes Bartholomeus Dekkers, conocido como Ad Dekkers (1922 - 2004), pintor neerlandés.
Adriaan Dekkers, (1938 - 1974), conocido como Ad Dekkers, escultor neerlandés seguidor de la Bauhaus.
Ad Dekkers (ciclista), ciclista neerlandés.